Ховав Секулец (; 9 ноября 1986 года, Кирьят-Ата, Израиль), наиболее известен под своим сценическим именем Хови Стар — израильский певец. В 2016 году представил свою страну на конкурсе «Евровидение».

Биография

Музыкальная карьера 
В 2009 году участвовал в музыкальном проекте «Родилась звезда» (), где занял 7 место. В 2015 году, победив на шоу талантов «Следующая звезда на Евровидение» (), Ховав получил право представлять Израиль на конкурсе песни Евровидение 2016 с песней «Made of Stars». 12 мая 2016 года Ховав прошёл в финал конкурса «Евровидение», заняв в нём итоговое 14 место.

На 2016—2017 года анонсирован выход первого альбома Хови. Хови является актёром израильского дубляжа многих полнометражных мультипликационных фильмов.

Личная жизнь 
Родился в семье eвреeв. Родители матери - марокканский раввин Xaвив Битoн и его жена. Дедушкa по отцовской линии Давид Секулец из Румынии, a бабушҝa Maргалит poдилась в Египте. Когда ему исполнилось 4 года, родители  Шломо Секулец и Ефрат развелись. Впоследствии мать вышла замуж за баскетболиста Джоя МакКинтайра, из-за чего семье пришлось несколько раз переезжать. Учился в хедере (еврейская религиозная школа), где часто подвергался насмешкам и оскорблениям. Армейскую службу проходил в военном оркестре.

Хови является опытным стилистом и визажистом. Открытый гей. В апреле 2016 года у него произошёл конфликт на почве гомофобии с российскими пограничниками в московском аэропорту. Хови заявил, что пограничники оскорбили его и испортили ему паспорт.

Дискография

Синглы

Лид-синглы

Дуэтные композиции

Примечания 

Участники «Евровидения-2016»
Представители Израиля на «Евровидении»